Elbbrücke Pirna oder Elbebrücke Pirna steht für:
 Sachsenbrücke (Pirna), eine Straßenbrücke
 Stadtbrücke Pirna, eine kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke